Дальняя Шебелинка () — село, Червоно-Донецкий поселковый совет, Балаклейский район, Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320256001. Население по переписи 2001 г. составляет 71 (32/39 м/ж) человек.

Вокруг села находятся много газовых скважин (Шебелинское газовое месторождение).

Географическое положение 
Рядом с селом протекают реки Шебелинка и Северский Донец ().

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Балаклейского района